Le mot camelot a différents sens.

Nom commun 
 Grosse étoffe faite à l'origine de poils de chameau, puis de poils de chèvre seuls ou mêlés de laine.
 Marchand ambulant qui vend dans la rue, dans un lieu public ou dans une foire, parfois avec force boniments, des objets de peu de valeur (de la « camelote »).
 Crieur de journaux dans la rue, au Canada, un camelot est aujourd'hui une personne qui livre les journaux à domicile.

Patronyme 
 Robert Camelot, architecte et urbaniste français.

Histoire 
 Les Camelots du roi, organisation de jeunesse française active de 1908 à 1936 et rattachée au mouvement de l'Action française.
 Camelot : terme utilisé aux États-Unis (la première fois par Jacqueline Kennedy) pour désigner la présidence de John Fitzgerald Kennedy (1961-1963) en soulignant le côté épique de cette période (référence à la légende arthurienne).

Arts et littérature 
  Camelot, ville légendaire de la légende arthurienne où était installée la Table ronde.
 Camelot, comédie musicale américaine créée à Broadway en 1960 et inspirée de la légende arthurienne. 
 Camelot, film américain de Joshua Logan sorti en 1967 et adapté de la comédie musicale précédente.
 Camelot, téléfilm américain de Marty Callner diffusé en 1982.
  Camelot, roman fantastique de Fabrice Colin écrit en 2007.
 Camelot, série télévisée canado-irlandaise créée en 2011.

Hydronyme 
 La rivière Camelot, cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Toponyme 
 Camelote (Belize), lotissement du district Cayo de Belize

Jeux 
 Camelot Warriors, jeu vidéo de plate-forme sur Amstrad CPC édité par la société espagnole Dinamic Software en 1986.
 Camelot, jeu de cartes inspiré de la bataille.
 Dark Age of Camelot, jeu vidéo édité par GOA en 2001.
 Camelot Software Planning, studio de développement de jeux vidéo nippon appartenant à Nintendo.

Autre 
 Camelot, cheval de course irlandais
 Camelot, planète P3X-747 de l’univers de science-fiction Stargate.